het Franse eiland Île d'Oléron
een kaas uit die streek, zie Oléron (kaas)